Heinrich Bechtel ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bechtel (Politiker) (1882–1962), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Bechtel (Wirtschaftshistoriker) (1889–1970), deutscher Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer